

Plaatsen 
Canada
 Eagle River (Ontario)

Verenigde Staten
 Eagle River (plaats in Alaska)
 Eagle River (plaats in Michigan)
 Eagle River (plaats in Wisconsin)

Rivieren 
Canada
 Eagle River (Dease), Brits-Columbia
 Eagle River (Shuswap Lake), Brits-Columbia
 Eagle River (Newfoundland en Labrador)

Verenigde Staten
 Eagle River (Bradfield Canal), Alaska 
 Eagle River (Cook Inlet), Alaska
 Eagle River (Favorite Channel), Alaska
 Eagle River (Colorado)
 Eagle River (rivier in Michigan)
 Eagle River (rivier in Wisconsin)